Termenul „Jade” se poate referi la:

Jade  este o comună din landul Saxonia Inferioară, Germania
Jade (film din 1995), de producție nordamericană
Jad,  piatră semiprețioasă compusă din silicat natural de aluminiu, calciu și magneziu,